Кржеминский — фамилия. Известные носители:

 Кржеминский, Николай Николаевич (1867—1931) — русский генерал-майор, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 Кржеминский, Станислав (1839—1912) — польский писатель, секретарь Большой польской энциклопедии.